Português
Portabilidade (informática)

Localidades

Port (Ain)
Le Port (Ariège)

Desambiguação